De volgende personen:
 Antonio Marchetti (1640-1730), Italiaans chirurg en anatoom, zoon van Pietro en broer van Domenico
 Assunta Marchetti (1871-1948), Italiaans missionaris in Brazilië, zalig verklaard door de Roomse Kerk
 Domenico Marchetti (1626-1688), Italiaans chirurg en anatoom, zoon van Pietro en broer van Antonio
 Erica Marchetti (1981), Italiaans atlete
 Federico Marchetti (1983), Italiaans voetballer
 Filippo Marchetti (1831-1902), Italiaans componist
 Francesco Marchetti Selvaggiani, Italiaans kardinaal
 Gianni Marchetti (1956), Italiaans tennisser
 Giorgio Marchetti (1960), Italiaans bestuurder in UEFA
 Giovanni Battista Marchetti (1686-1758), Italiaans architect
 Giulio Marchetti (1911-1993), Italiaans televisiepresentator
 Luigi Marchetti (1830-1897), Italiaans componist
 Pascal Marchetti (1925-2018), Frans taalkundige
 Pietro Marchetti (1589-1673), Italiaans chirurg en anatoom, vader van Domenico en Antonio
 Stefano Elia Marchetti (1839-1863), Italiaans militair
 Vicente Ângelo José Marchetti Zioni (1911-2007), Braziliaans aartsbisschop
 Victor Marchetti (1930), Amerikaans militair en spion
 Vincent Marchetti (1997), Frans voetballer

De volgende vliegtuigen:
 Savoia-Marchetti SM.79
 SIAI-Marchetti SF.260